Ники́фор Ники́форов:
 Никифоров, Никифор (1890—1971) — болгарский военачальник, генерал-майор, советский разведчик.
 Никифоров, Никифор (1858—1935) — военный деятель, военный министр Болгарии (1911—1913).